Giuseppe Puppo (1749-1827), violoniste, compositeur et chef d'orchestre italien ;
 Henri Puppo (1913 -), coureur cycliste italien, naturalisé français ;
 Sandro Puppo (1918 - 1986), footballeur et entraîneur italien.

Voir aussi